

Œuvres 
 Catch 22, roman de Joseph Heller publié en 1961.
 Catch 22, film de Mike Nichols sorti en 1970 et adapté du roman du même nom.
 Catch 22, série télévisée italo-américaine de 2019 également adaptée du roman.
 , un terme utilisé en référence au roman de Joseph Heller, pour désigner une situation où un individu ne peut éviter un problème en raison de la contradiction des règles ou des contraintes.
 Catch 22, un groupe de punk américain.
 Catch 22, un album du groupe de death metal Hypocrisy.
 Catch-22, un épisode de la troisième saison du feuilleton télévisé Lost : Les Disparus.

Autre 
 CATCH-22, appellation mnémotechnique du syndrome de DiGeorge, ou délétion du chromosome 22q11.

Voir aussi 
 Catch 33, album du groupe de metal extrême suédois Meshuggah sorti en .

Homonymie de titre